Тонтон () — назва кількох географічних об'єктів в Австралії, Великій Британії і США:

Тонтон — місто в Англії, у графстві Сомерсет.

Тонтон — місто, штат Массачусетс.
 Тонтон — місто, штат Міннесота.